Рыскалиев — фамилия; имеет женскую форму Рыскалиева.
 Рыскалиев, Бергей Саулебаевич (род. 1967) — казахстанский политический деятель, бывший аким Атырауской области.
 Рыскалиев, Салих Рыскалиевич (1926—1973) — советский и казахский нефтяник, мастер бурения, Герой Социалистического Труда.